Wu-čung může být:
 Wu-čung (Ning-sia) () – městská prefektura v provincii Ning-sia v Čínské lidové republice
 Su-čou – městská prefektura v provincii Ťiang-su, které dříve neslo také jméno 
 obvod Wu-čung (Su-čou) () – obvod ve městě Su-čou